Partit de la Unió Nacional Sahariana, partit polític saharaui format pels espanyols el 1973.
 Unió Nacional de Progrés, partit polític d'Andorra fundat l'any 2007.
 Unió Nacional del Camerun, partit polític del Camerun fundat pel president Ahidjo.
 Unió Nacional per la Independència, partit polític del Territori Francès dels Àfars.
 Unió Nacional Democràtica d'Armènia, partit polític armeni.
 Unió Nacional Bru, partit polític de l'Índia que representa a l'ètnia dels bru o reang.
 Unió Nacional Somali, partit polític de Somàlia que va existir durant el període democràtic de Somàlia (1956 - 1969).
 Unió Nacional Populista, partit polític polonès durant la Segona República de Polònia.
 Unió Nacional Atac, partit polític nacionalista de Bulgària.
 Unió Nacional Flamenca, partit flamenc nacionalista d'extrema dreta i feixista ...
 Unió Nacional Democràtica Somali, partit polític de Somàlia format pels clans Lelkaseh i Aurtoble del grup Darod.
 Unió Nacional Radical, partit polític grec fundat el 1955.
 Unió Nacional per la Independència (Nova Caledònia), coalició electoral de Nova Caledònia.
 Unió Nacional (Israel), partit polític nacionalista d'Israel.
 Unió Nacional Lituana, partit polític de Lituània.
 Unió Nacional de Grècia, partit nacionalista antisemita fundat el 1927.
 Partit de la Unió Nacional dels Estats Units, nom amb què es va presentar el Partit Republicà dels Estats Units a les eleccions presidencials de 1864.
 Unió Nacional Africana de Tanganyika
 Unió Nacional d'Ucraïna, és un moviment polític i una organització militar d'ideologia d'Ucraïna.